Нитрит лития — соль щелочного металла лития и азотистой кислоты с формулой LiNO2. Образует кристаллогидрат LiNO2•H2O.

Получение 
 Нитрит лития получают термическим разложением нитрата лития:

 Монооксид азота взаимодействует с гидроокисью лития с образованием нитрита лития:

 Из водных растворов выделяется в виде кристаллогидрата LiNO2•H2O, который плавится в кристаллизационной воде при 100°С и обезвоживается при 160°С. Кристаллогидрат хорошо растворяется в воде.

 Осторожным нагреванием в вакууме можно получить полугидрат нитрита лития LiNO2•½H2O.

Физические свойства 
 Бесцветные гигроскопичные кристаллы.

Химические свойства 
 Нитрит лития термически неустойчив и уже до температуры плавления начинает разлагаться по нескольким реакциям, основная из которых:

Применение 

 Нитрит лития используется в пиротехнике для придания пламени красного цвета.

 Также он используется при производстве взрывчатых веществ, из-за своей возможности нитрозировать кетоны при определённых условиях.

Литература

Примечания 

Соли лития
лития
Соединения азота по алфавиту